Frislanda (în neerlandeză și , în frizonă Fryslân, în trad. „Țara Frizonilor”) se poate referi la:
Friesland, o zonă mare ce se întinde de-a lungul coastei Mării Nordului, aflată parțial în Olanda și parțial în Germania.
în Olanda:
Provincia Frizia (Friesland) - provincie în Olanda
Zona Frislanda de Vest (Westfriesland) din provincia olandeză Olanda de Nord
în Germania:
Frislanda de Est (Ostfriesland), zona fostului comitat (Grafschaft) omonim din landul Saxonia Inferioară
Frislanda de Est (Ost-Friesland), o întreagă regiune istorică din Saxonia Inferioară
Friesland (Landkreis Friesland), district rural în Saxonia Inferioară
Frislanda de Nord (Nordfriesland), o întreagă regiune istorică din Saxonia Inferioară
Frislanda de Nord (Kreis Nordfriesland), district rural din landul Schleswig-Holstein, Germania
precum și la
Friesland Foods, companie producătoare de produse lactate din Olanda
Friesland, navă de pasageri din 1889 a companiei Red Star Line
altele
V. și Insulele frizone, arhipelag în Marea Nordului